Ли Хе Ри (; род. 9 июня 1994, Кванджу, Чолла-Намдо, Республика Корея) — южнокорейская певица, танцовщица, актриса и модель, более известная под сценическим именем Хери. Является самой младшей участницей группы Girl’s Day, получила большую популярность после участия в дорамах «Ответ в 1988» (2015), «Шоумен» (2016) и «Мой сосед - кумихо» (2021).

Ранние годы и образование 
Хери родилась 9 июня 1994 года в Кванджу, Южная Корея. У неё есть сестра, Херим, которая старше её на два года.

В средней школе Хери была замечена Dream Tea Entertainment, а позже стала участницей Girl’s Day. Хери поступила в Сеульскую школу исполнительских искусств, а также обучалась в Университете Конкек, где специализировалась на фильмах.

Карьера 
В сентябре 2010 года Хери и Юра были объявлены новыми участницами Girl’s Day, когда ушли Джин и Джисон, которые были на протяжении двух месяцев с группой.

В 2012 году Хери снялась в дораме «Сладкая дорога» канала SBS, где сыграла самую младшую из четырёх дочек в семье.

После её четырёхдневного появления в «Реальном мужчине» в августе 2014, её видеоклип с инструкцией по эгье стал очень популярным в Южной Корее. За три дня клип набрал более одного миллиона просмотров.

Позже Хери получила ведущую роль в «Исследователи Женской высшей школы Сонам», которая транслировалась по кабельному каналу jTBC в декабре 2014. Она сыграла участницу детективного клуба, которая была помешана на своей внешности. В том же году Хери получила главную роль в «Хайд, Джекилл, Я» канала SBS, которая транслировалась в январе 2015.

В 2015 году Хери получила ведущую роль в сериале «Ответ в 1988». Премьера состоялась в ноябре, дорама стала очень успешной со зрительским просмотром в 18,8 %, тем самым побив все рекорды корейского телевидения. Хери получила признание от критиков и аудитории за прекрасное изображение своей героини.

В 2016 году Хери получила ведущую роль с Кан Мин Хеком и Джи Соном из CNBLUE в дораме «Шоумен», премьера которой состоялась 20 апреля 2016 года.

В сентябре того же года Хери была назначена послом программы «Free Semester Program» Министерством образования.

Пресса 
Успех «Ответа в 1988», а также закрепившийся за Хери статус иконы эгье, позволили ей стать одной из лучших рекламных моделей Южной Кореи. Продажи продуктов от Хери, таких как: ланч-боксы 7-Eleven и Nongshim рамен возросли на 50-78 %.

В марте 2015 года Хери была награждена почётным значком признательности Министерством занятости и труда за «содействие минимальной заработной платы, осведомлённости и соблюдения». На Lunar New Year 2016 года она пожертвовала свыше 50 миллионов вон в Community Chest of Korea для улучшения благосостояния пожилых людей. Позже, Хери пожертвовала ту же сумму в Korea Disaster Relief Organisation для пострадавших от пожара на рынке Сонем.

В 2016 году занимала третье место из сорока в Forbes Korea Power Celebrity.

Личная жизнь 
В марте 2013 было объявлено, что Хери встречается с Тони Ан из мужской группы H.O.T, но пара рассталась спустя 8 месяцев отношений. Отношения привлекли СМИ из-за их 16-ти летней разницы в возрасте.
С 2016 года состоит в отношениях с актером Рю Джун Ёлем, с которым они познакомились на съёмках дорамы «Ответ 1988» годом раннее. Их отношения были подтверждены в 2017 году.

Дискография 
Главная статья: Girl’s Day — Дискография.

Фильмография

Телесериалы

Развлекательное шоу

Хостинг

Музыкальные видеоклипы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Lee Hye-ri в Twitter
 Lee Hye-ri в Instagram
 Lee Hye-ri в Sina Weibo
 Lee Hye-ri в Internet Movie Database
 Lee Hye-ri в HanCinema
 

Музыканты Girl's Day